Eibenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Eibenberg (Burkhardtsdorf), Ortsteil von Burkhardtsdorf, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Eibenberg (Wilhelmsthal), Ortsteil von Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Eibenberg (Gemeinde Liebenau), Ortschaft von Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

historisch:
 Tisová (Kraslice), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov
 Tisová (Nejdek), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary

Berge:
 Eibenberg (Oberösterreichische Voralpen), 1598 m, bei Ebensee am Traunsee, Oberösterreich
 Eibenberg (Schladminger Tauern), Eibenbergkopf 1405 m, am Mandlingpass bei Radstadt, Grenze Salzburg–Steiermark
 Eibenberg (Salzkammergut-Berge), 1027 m, bei St. Gilgen am Wolfgangsee, Oberösterreich
 Eibenberg (Erzgebirge), 807 m, nahe dem Olověný vrch (deutsch Bleiberg) in Tschechien

Siehe auch:
 Ibenberg